Бартонек — чешская фамилия.

Известные носители:

 Бартонек, Антонин (1926—2016) — чешский классический филолог, доктор наук, профессор. 
 Бартонек, Войтех (1859—1908) —  чешский художник.

Примечания